Ravnjak je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine na dnu otvorenog mora kao što su prag, hrbat i podmorski vrh. To je uzvisina ravne gornje plohe i strmih padina.

Izvori 

Geomorfologija